Salsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Salsjön, Blekinge, sjö strax utanför Bräkne-Hoby i Ronneby kommun,  (7,31 ha)
Salsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (3,7 ha)
Salsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Salsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (32,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn